Quinto steht für:

Orte und administrative Einheiten:
 Quinto TI, Gemeinde im Bezirk Leventina, Kanton Tessin, Schweiz
 Kreis Quinto, Kreis im Kanton Tessin, Schweiz
 Quinto Vercellese, Gemeinde in der Provinz Vercelli, Region Piemont, Italien
 Quinto Vicentino, Gemeinde in der Provinz Vicenza, Region Veneto, Italien
 Quinto di Treviso, Gemeinde in der Provinz Treviso, Region Veneto, Italien
 Quinto (Saragossa), Hauptort der Comarca Ribera Baja del Ebro, Provinz Saragossa, Aragonien, Spanien
 Quinto al Mare, Stadtviertel von Genua, Ligurien, Italien
 Quinto Romano, Stadtviertel von Mailand, Lombardei, Italien

Personen:
 Felice Quinto (1929–2010), italienischer Fotograf
 Zachary Quinto (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 Quinto (Spiel), Spiel
 Quinto, kubanische Trommel, kleinste Conga, siehe Conga (Trommel)
 ehemaliges Bier der schweizerischen Feldschlösschen-Getränkegruppe, siehe Feldschlösschen Getränke
 Quinto (Einheit), kleines afrikanisches Gewichtsmaß